Zu den Strecken des Fahrplanfelds 940 (Chur–Thusis–St. Moritz) siehe:

 Bahnstrecke Landquart–Thusis (Chur–Thusis)
 Albulabahn (Thusis–St. Moritz)

900…